El nombre propio Francisco Zapata puede referirse a:
Francisco Zapata y Cisneros (Madrid, ? - Barajas, 20 de septiembre de 1594), conde de barajas (España).
Francisco Zapata (baloncestista)  (7 de febrero de 1966, Zaragoza) es un jugador de baloncesto español.
Francisco Zapata (músico), es un director de orquesta venezolano que dirigió la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.